Angelo Bartolomasi – arcivescovo cattolico italiano
 Giorgio Bartolomasi – partigiano italiano
 Valentina Bartolomasi – soprano italiano